Авл Манлій Торкват — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Авл Манлій Торкват — політичний, державний і військовий діяч Римської республіки, консул 164 року до н. е.
 Авл Манлій Торкват Аттік — політичний, державний та військовий діяч Римської республіки під час Першої Пунічної війни, консул 244 і 241 років до н. е.